Воскресе́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в восточной части Савинского района Ивановской области с центром в селе Воскресенском.

История 
Воскресенское сельское поселение образовано 11 января 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 4-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Савинского района

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Савинского района